Михаи́ло-Арха́нгельская це́рковь (также Це́рковь Михаи́ла Арха́нгела, Ски́тская це́рковь) — православный храм, расположенный в городе Иркутске на улице Образцова.

3 мая 1872 года на территории скита Вознесенского монастыря была заложена деревянная церковь и братские кельи. 27 июня 1876 года церковь была освящена.

В 1938 году церковь закрыли. 23 мая 1944 года церковь была вновь открыта.

Литература 
 Калинина И. В. Культовое православное зодчество // Памятники истории и культуры Иркутска. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1993. — С. 407—409. — 448 с. — Тираж 5 000 экз. — ISBN 5-7424-0581-2
 Калинина И. В. Православные храмы Иркутской епархии XVII — начало XX века: Научно-справочное издание. — М.: Галарт, 2000. — С. 54—55, 125—126. — 496 с. — Тираж 5 000 экз. —

Ссылки 
 Официальный сайт библиотеки церкви
 Михаило-Архангельская церковь на сайте Иркипедия

Достопримечательности Иркутска
Памятники архитектуры Иркутска
Храмы Иркутска
Иркутск
Иркутск